Анто́нио Эсте́ве Ро́денас, более известный как Анто́нио Га́дес (, ) — испанский актёр и хореограф, мастер танца фламенко.

Биография 
Антонио Гадес родился 14 ноября 1936 года в г. Эльда в испанской провинции Аликанте. Его отец, Эстеве Роденас, воевал в рядах республиканцев против Франко.

Начинал в труппе танцоров фламенко Пилар Лопес. В 15 лет уже стал солистом; взял себе в качестве псевдонима фамилию Гадес. В 1961 году создал собственную труппу, в которой делал сценические постановки по мотивам произведений испанских авторов, в частности, Гарсиа Лорки.

В 1978 году был назначен директором Национального балета Испании, в который привлёк новых артистов и хореографов. Не сработавшись с руководством министерства культуры, три года спустя ушёл в отставку.

Был четырежды женат. Имел трёх дочерей от брака с певицей и актрисой Пепой Флорес (Марисолью) и двоих детей от танцовщицы Пилар Сан Сегундо.

Поддерживал самоопределение Каталонии, был членом ЦК ортодоксальной Коммунистической партии народов Испании.

Скончался от рака 20 июля 2004 года в Мадриде.

Фильмография 
  — «Последняя встреча» (режиссёр Антонио Эсейса)
  — «Кровавая свадьба» (режиссёр Карлос Саура, Приз за лучший фильм от CEC)
  — «Кармен» (режиссёр Карлос Саура, номинация на Оскар за лучший иностранный фильм, премия BAFTA, Приз жюри Каннского кинофестиваля и другие награды)
  — «Колдовская любовь» (режиссёр Карлос Саура)

Примечания

Литература 
 
 «Мировая энциклопедия биографий», том 2, «Мир книги», Москва, 2002 год.

Ссылки 
 Cuban Government’s webpage on Gades
 Antonio Gades biography and films or products in which he has taken part 

Танцоры фламенко
Хореографы фламенко
Коммунисты Испании
Умершие от рака
Лауреаты Немецкой премии критиков в области танца
Лауреаты Национальной танцевальной премии (Испания)